Portal har flere betydninger:
 Portal – arkitektur
 Internetportal – et websted der fungerer som indgangsside
 Portal (computerspil) – et computerspil udviklet af Valve

Se også
 Portal:Portaler – Wikipedias Portal-forside